Die Saison 1968/69 war die 25. Spielzeit der Division 1 als höchster schwedischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt Leksands IF. Skellefteå AIK, Hammarby IF, IFK Bofors und Rögle BK stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen (Nord und Süd) eingeteilt. Jede der acht Mannschaften pro Gruppe absolvierte insgesamt 21 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe stiegen direkt in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1968
Eishockeysaison 1968/69